Ronald Zubar (1985), footballeur français ;
 Stéphane Zubar (1986-), footballeur français, son frère ;
 Vladislav Zubar (1997-), coureur cycliste ukrainien.